Prins Arthur av Connaught (dopnamn: Arthur Frederick Patrick Albert), född 13 januari 1883 på Windsor Castle i Berkshire, död 12 september 1938 i London, var en brittisk prins och son till Prins Arthur, hertig av Connaught och Strathearn och dennes maka, Luise av Preussen. Han var bror till svenska kronprinsessan Margareta och prinsessan Patricia av Connaught.

Biografi
Likt fadern var han yrkesofficer i brittiska armén (Royal Scots Greys i kavalleriet). Prinsen tjänstgjorde i Andra boerkriget och under första världskriget var han adjutant åt chefen för British Expeditionary Force, först fältmarskalk John French och efterträdaren, fältmarskalk Douglas Haig. Prinsen avgick från armén med generalmajor som slutgrad 1922.

Under farbrodern Edvard VII och kusinen Georg V:s regeringstider representerade han ofta Storbritannien utomlands. Prins Arthur var brittisk representant 19 december 1907 vid Sveriges kung Oscar II:s begravning i Stockholm. Prinsen blev under 1910 medlem av kronrådet. Prins Arthur var Sydafrikas generalguvernör från 1920 till 1923. Han avled den 12 september 1938 till följd av magcancer. Prinsen är begravd likt sin far och mor vid Frogmore nära Windsor Castle.

Familj
Prins Arthur gifte sig 1913 på Buckingham Palace med sin kusindotter, prinsessan Alexandra, hertiginna av Fife, (1891-1959). Hon var dotter till Alexander Duff, hertig av Fife och Prinsessan  Louise som var dotter till kung Edvard VII, som även var prins Arthurs farbror. 

Paret hade en son:

 Alastair Arthur, earl av MacDuff (1914-1943 i Ottawa), hittades ihjälfrusen vintern 1943 efter att berusad trillat ut genom ett öppet fönster i sitt rum på residenset, där han var på besök hos sin släkting, Kanadas dåvarande generalguvernör, earlen av Athlone). Han efterträdde sin farfar som hertig av Connaught & Strathearn 1942.

Utmärkelser

  Strumpebandsorden (1902)
  Tistelorden (1913)
  Bathorden (1915)
  Sankt Mikaels och Sankt Georgsorden (1918)
  Victoriaorden (1899)
  Brittiska Johanniterorden (1905/1926)

  Elefantorden (1914)
  Annunziataorden (1904)
  Krysantemumorden (1906)
   Karl III:s orden (1907)
  Riddare av Serafimerorden (14 juni 1905)

Anfäder

Referenserr

Noter

Externa länkar

Brittiska prinsar
Huset Windsor
Sydafrikas generalguvernörer
Riddare av Strumpebandsorden
Mottagare av Serafimerorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Födda 1883
Avlidna 1938
Män